La Coppa delle Nazioni 1925 è stata la 5ª edizione della omonima manifestazione di hockey su pista; la manifestazione venne disputata in Svizzera nella città di Montreux dall'11 al 13 aprile 1925. Il torneo fu organizzato dal Montreux Hockey Club.

Il trofeo è stato vinto dall' per la 3ª volta nella sua storia.

Squadre partecipanti

Svolgimento del torneo

Risultati

Classifica

Campioni

Collegamenti esterni 
 

1925